Common Dreads — другий студійний альбом британського рок-гурту Enter Shikari. Був випущений 15 червня 2009 під лейбом Ambush Reality Records у Великій Британії та Tiny Evil Records у США.

Список композицій 

 Common Dreads (2:08)
 Solidarity (3:16)
 Step Up (4:40)
 Juggernauts (4:44)
 Wall (4:29)
 Zzzonked (3:27)
 Havoc A (1:40)
 No Sleep Tonight (4:16)
 Gap in the Fence (4:07)
 Havoc B (2:52)
 Antwerpen (3:15)
 The Jester (3:55)
 Halcyon (0:42)
 Hectic (3:17)
 Fanfare for the Conscious Man (3:45)

Місце у чартах

Джерела 
 Common Dreads 

Альбоми Enter Shikari
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2009